

Persone 
Claudio Pontello, politico  italiano
Flavio Pontello, imprenditore italiano
Gabriel Pontello, attore porno francese
Ranieri Pontello, imprenditore e dirigente sportivo italiano, figlio di Flavio
Simone Pontello, cestista brasiliana

Altro 
 Villa Pontello, edificio storico sito a Crocetta del Montello